Пари́ж () — столица Франции. Также может означать:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Париж — агрогородок в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Париж — деревня в Кигинском районе Башкортостана.
Париж — село в Нагайбакском районе Челябинской области.
 Париж — до 1960 года название посёлка Чарышский в Краснощёковском районе Алтайского края.

США 
 См. Парис (США)

 Украина Париж'' — до 1945 года название села Весёлый Кут в Арцизском районе Одесской области.

Гидроним 
 Париж — река в Словакии, правый приток Грона (бассейн Дуная).

Корабли 
 «Париж» — парусный линейный корабль Черноморского флота Российской империи 1814 года постройки.
 «Париж» — парусный линейный корабль Черноморского флота Российской империи 1826 года постройки, русско-турецкой войны 1828—1829 годов и Босфорской экспедиции.
 «Париж» — парусный линейный корабль Черноморского флота Российской империи 1849 года постройки, участник Крымской войны, в том числе Синопского сражения.
 «Париж» — французский океанский лайнер.

Другое 
 «Париж» — французский фильм 2008 года.
 «Париж» — французский футбольный клуб.

См. также 
 Новый Париж
 Парижский
 Парижское
 Paris
 Парис
 Парейс
 Парийзи
 Парижюс